Stefanos Tsitsipas var regerande mästare, och lyckades försvara sin titel då han besegrade Félix Auger-Aliassime med 6–3, 6–4 i finalen.

Seedning
De fyra högst seedade spelarna började spela i den andra omgången. 

 Daniil Medvedev (Kvartsfinal)
 Stefanos Tsitsipas (Mästare)
 David Goffin (Andra omgången)
 Denis Shapovalov (Kvartsfinal)
 Karen Khachanov (Första omgången)
 Benoît Paire (Andra omgången)
 Félix Auger-Aliassime (Final)
 Hubert Hurkacz (Andra omgången)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Undre halvan

Kvalturnering

Seedning

  Egor Gerasimov (Kvalificerad)
  Lloyd Harris (Första kvalomgången)
  Dennis Novak (Kvalificerad)
  Alexei Popyrin (Kvalificeringsmatch)
  Emil Ruusuvuori (Kvalificeringsmatch, Lucky loser)
  Norbert Gombos (Kvalificerad)
  Ilya Ivashka (Kvalificerad)
  Sergiy Stakhovsky (Första kvalomgången)

Kvalificerade
  Egor Gerasimov
  Norbert Gombos
  Dennis Novak
  Ilya Ivashka

Lucky loser
  Emil Ruusuvuori

Kvallottning

Kval 1

Kval 2

Kval 3

Kval 4

Referenser
 Lottning
 Kvallottning

Noter

2020 – Singel
Open 13 2020 – Singel